Jove als Name:
 Jove (Gijón), auch Xove auf Asturianisch, ein Kirchspiel in der Gemeinde Gijón im nordspanischen Asturien
 Radio JOVE, ein Projekt der Luft- und Raumfahrtbehörde NASA

Jove als Abkürzung:
 Abkürzung von Jupiter (Mythologie), Name der obersten Gottheit der römischen / lateinischen Mythologie
 Akronym für Journal of Visualized Experiments, eine wissenschaftliche Video-Zeitschrift.

Abkürzung